Příjmení Hurst nese více různých osobností:

 Fannie Hurstová (1885–1968) – americká spisovatelka
 Geoff Hurst (* 1941) – anglický fotbalový útočník
 Michelle Hurst (* 1942) – americká televizní a filmová herečka

Externí odkazy